Avellaneda puede referirse a:

Literatura 

 Avellaneda, la protagonista de la novela de Mario Benedetti La tregua.

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 

 Avellaneda, ciudad de la provincia de Buenos Aires;
 Avellaneda, comuna de la provincia de Córdoba;
 Avellaneda, ciudad de la provincia de Santa Fe;
 Departamento Avellaneda, división administrativa de la provincia de Río Negro;
 Departamento Avellaneda, división administrativa de la provincia de Santiago del Estero.
 Partido de Avellaneda, división administrativa de la provincia de Buenos Aires.

España 

 Avellaneda, localidad de Ávila;
 Avellaneda, localidad de La Rioja;
 Avellaneda, localidad de Vizcaya;
 La Avellaneda, localidad de Cáceres.

Personas 

 Alonso Fernández de Avellaneda, pseudónimo del autor del Quijote apócrifo;
 Bernardino González de Avellaneda, primer conde de castrillo (1544-1629)
 Francisco de Avellaneda, poeta y dramaturgo español del Siglo de Oro;
 Marco Avellaneda (1813-1841), político argentino, padre de Nicolás Avellaneda;
 Nicolás Avellaneda (1837-1885), político argentino, Presidente de la Nación entre 1874 y 1880.

Vías de comunicación 

 Avenida Avellaneda, vía de comunicación en la ciudad de Buenos Aires.